Lafargue ist der französische Familienname folgender Personen:

 Jules Lafargue (1825–1881), französischer Architekt
 Laura Lafargue (1845–1911), Sozialistin, Ehefrau von Paul Lafargue, Tochter von Karl Marx 
 Patrice Lafargue (* 1961), französischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Paul Lafargue (1842–1911), französischer Sozialist, Schwiegersohn von Karl Marx 
 Paul Lafargue (Rennfahrer) (* 1988), französischer Autorennfahrer
 Quentin Lafargue (* 1990), französischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Lafarge
 La Farge